Шанеак:

 Шанеак — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. 
 Шанеак, Дельфин (род. 1978) — французская актриса, модель и диджей.